Наго́рный Караба́х может означать:
 Нагорный Карабах — географический регион в Закавказье.
 Нагорный Карабах — термин, употребляемый по отношению к непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
 Нагорный Карабах — термин, употребляемый по отношению к Нагорно-Карабахской автономной области.